

Sciences et techniques 
 Le reyn est une unité anglo-saxonne de viscosité, qui doit son nom à l'ingénieur et physicien irlandais Osborne Reynolds.

Culture et société 
 Reyn est un personnage du jeu vidéo japonais Xenoblade Chronicles.

Anthroponyme

Prénom 
Reyn est un diminutif du prénom , notamment porté par :
  (1935-), un inventeur américain ;
  (1973-), un producteur et compositeur néerlandais.

Patronyme 

  (1974-), une écrivaine américaine d’origine russe ;
 Jean de Reyn ou Jan van Ryn (1610-1678), un peintre portraitiste flamand puis français ;
 Théophile Reyn (1860-1941), un prêtre belge.